Open GDF Suez 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых хардовых кортах.

Турнир-2013 является 21-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Париже — с 26 января по 3 февраля 2013 года. Турнир являлся первым соревнованием WTA в Европе в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Сара Эррани (№ 7 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Представительница Германии выигрывает парижский турнир второй год подряд. При этом до того — за первые 19 лет проведения соревнования — немки добирались до финала трижды, а завоевали лишь один титул.

Парный разряд

Факты 
 Впервые с 2005 года одной теннисистке удалось добраться до финалов обоих соревнований; тогда Динара Сафина показала противоположные результаты — выиграла одиночный турнир, но уступила парный.

См. также 
 Open GDF Suez

 WTA Тур 2013

 Премьер турнир WTA

 BNP Paribas Masters 2013

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA  
 

Франция
Спорт во Франции в 2013 году
Февраль 2013 года
2013